Krešić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Krešić (1921–2018), bosnischer Philosoph
 Dario Krešić (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Ignjac Krešić (* 1966), kroatischer Fußballspieler und -trainer